Die Perschaja Liha 2001 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. April 2001 und endete am 4. November 2001.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 2002 auf. Nachdem sich der FK Orscha nach der Saison in die Amateurliga zurückzog, gab es keine weiteren Absteiger in die Druhaja Liha.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

2001
Fußballsaison 2001